Paxillus (kever), een geslacht van kevers uit de familie Passalidae
 Paxillus (schimmel), een geslacht van schimmels behorend tot de familie Paxillaceae